Мокрушино — название населённых пунктов в России:

 Мокрушино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Мокрушино — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Мокрушино — село в Беловском районе Курской области.
 Мокрушино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Мокрушино — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Мокрушино — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Мокрушино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Мокрушино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Мокрушино — посёлок в Игринском районе Удмуртии.
 Мокрушино — бывшая деревня в Рыбинском районе Ярославской области.